U-Boote heraus! Mit U-Boot 178 gegen den Feind ist der Titel folgender Filme:

 U-Boote heraus! Mit U-Boot 178 gegen den Feind (1918), Propagandafilm
 U-Boote heraus! Mit U-Boot 178 gegen den Feind (1939), Propagandafilm